1828 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В феврале начато строительство железной дороги Честерфилда, штат Виргиния.
24 марта утверждён план строительства первой государственной железной дороги в Пенсильвании.
1 августа открылась для грузовых перевозок железная дорога Болтон и Ли (Ланкашир).
Во Франции проложены первые железнодорожные пути. 27 августа открыта линия Андрезье — Роан.
1 октября официально открылась первая общественная железная дорога, соединяющая Сен-Этьен и Андрезье.

Примечания 

1828